Tanychorinae  — вымершее подсемейство наездников семейства Ichneumonidae. Известны из нижнего мела Забайкалья, Монголии и Китая. Tanychorinae — базальное подсемейство в системе ихневмонид. Оно является предковым для всех остальных ихневмонид, а также для семейства Braconidae.

История открытия 
В 1973 году американский гименоптеролог Генри Таунс (Henry Townes; 1913—1990) описал ископаемый вид Tanychora petiolata (Townes, 1973), который был найден в зазинской свите Забайкалья (112—125 млн лет). Позднее танихорины были найдены в раннем мелу Забайкалья, Монголии и Китая.

Описание 
Мелкие наездники с длиной переднего крыла 1,9—6,5 мм. Представители подсемейства имеют специфическое жилкование переднего крыла: очень крупное зеркальце (ячейка 1+2Rs), развитая жилка 1Rs+M, иногда — рудимент поперечной анальной жилки a1-a2.

Систематика 
В подсемейство включены 6 родов и 15 видов.
 Amplicella Kopylov, 2010
 Khasurtella Kopylov, 2011
 Megachora Kopylov, 2010
 Paratanychora Zhang et Rasnitsyn, 2003
 Tanychora Townes, 1973
 Tanychorella Rasnitsyn, 1975

Примечания

Ссылки 
 Hymenoptera — Ichneumonoidea: Tanychorinae Rasnitsyn 1980. taxapad.com

†
Вымершие ихневмониды
Насекомые мелового периода
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным